Die Empfehlungsliste zum Kinderspiel des Jahres wird analog zur Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres seit 2004 jährlich veröffentlicht. Sie ersetzte die Auswahlliste zum Kinderspiel des Jahres, die es 2002 und 2003 gab. Neben den 5 Spielen, die seit 2004 für das Kinderspiel des Jahres nominiert werden, gibt die Jury des Spiel des Jahres noch weitere Spiele des aktuellen und vergangenen Jahres an, die sie ebenfalls für empfehlenswert hält und umfasst jährlich etwa zehn Spiele. Am 20. Mai 2012 stellte die Spiel-des-Jahres-Jury ein neues Logo für die Empfehlungslisten zum Spiel des Jahres und zum Kinderspiel des Jahres vor.

Die Spiele der Empfehlungsliste 
Quelle: Webseite von Spiel des Jahres

kursiv: Korrekturen/Ergänzungen: weicht von der offiziellen Webseite ab.

Einzelnachweise 

Spielepreis
Liste (Spiele)